Хан Аспарух — многозначное понятие.
 Хан Аспарух (ок. 640—700), основатель первого Болгарского царства.
 Хан Аспарух — 3-серийный болгарский художественный фильм о хане Аспарухе (1981).
 Хан Аспарух — опера болгарского композитора Александра Райчева (1981).
 Хан Аспарух — крупнотоннажный танкер, крупнейшее судно в истории болгарского судостроения (1976).
 Хан Аспарух — вершина на острове Ливингстон в Антарктике.